Malang (Ngombol), een bestuurslaag in Indonesië
 Malang (regentschap)
 Malang (schilder)
 Malang (stad)
 Station Malang